Situace může být:

 situační plán ve stavebnictví – stavební situace či dispozice
 Situace (edice) – edice publikací o výtvarném umění, které vydávala Jazzová sekce Svazu hudebníků
 situace (filozofie) – odborný pojem užívaný ve filosofii
 situace (hydrologie) – situace na českých vodních tocích
 situace (kartografie) – v kartografii a geografii se jedná o obsah plánů, topografických a zeměpisných map (polohopis a výškopis)
 terénní situace
 situace (meteorologie) – meteorologická situace
 situace (sociologie) – v sociologii celek prostorových a časových podmínek, ve kterých probíhá sociální jednání
 poloha – konkrétně prostorové vztahy mezi nějakými objekty v určité době – vzájemné postavení mezi entitami

Externí odkazy